Die Superettan 2005 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 77. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 16. April und endete am 22. Oktober 2005.

Die ehemaligen Landesmeister AIK und Östers IF schafften als Tabellenerster bzw. -zweiter die direkte Rückkehr in die Allsvenskan. Der Tabellendritte GAIS trat in zwei Relegationsspielen gegen Landskrona BoIS an, den Tabellenzwölften der Allsvenskan-Spielzeit 2005, und stieg nach einem 2:1-Heimspielerfolg und einem 0:0-Unentschieden im Rückspiel ebenso in die erste Liga auf. Am Tabellenende belegten Bodens BK, Västerås SK und Västra Frölunda IF die Abstiegsplätze und stiegen in die seinerzeit drittklassige Division 2 ab.

Abschlusstabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Die Spiele fanden am 26. und 30. Oktober 2005 statt.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

2005
Fußballsaison 2005